Plumbon (Indramayu), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Karangsambung), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Limpung), een bestuurslaag in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Plumbon (Mojolaban), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Ngawen), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Plumbon), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Sambung Macan), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Selopampang), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Suruh), een bestuurslaag in Indonesië
 Plumbon (Tawangmangu), een bestuurslaag in Indonesië